Dušan Kerkez (1976), calciatore bosniaco
 Dušan Kerkez (1952-), ex cestista jugoslavo